Брэнтли () — многозначное понятие.

Топоним 
 Брэнтли — округ в штате Джорджия (США).

Фамилия 
  (Бенджамин Брэнтли; р. 1954) — американский журналист, глава подразделения театральной критики газеты The New York Times (с 1996), лауреат Премии Джорджа Джина Нейтана (1997).
 Брэнтли, Джаррелл (род. 1996) — американский баскетболист.
  (Джеффри Брэнтли; р. 1963) — американский бейсболист, участник Мировой серии (1989) в составе клуба «Сан-Франциско Джайентс».
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз».
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс» и «Вашингтон Редскинз».
  (Клиффорд Брэнтли; р. 1968) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Филлис».
  (Кристфер Брэнтли; р. 1970) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рамс» и «Баффало Биллс».
 Брэнтли, Лью (1937—2004) — американский политик, председатель Сената штата Флорида (1976—1978).
  (род. 1987) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Кливленд Индианс» и «Хьюстон Астрос».
  (род. 1969) — политик Сент-Киттса и Невиса, министр иностранных дел (с 2015), премьер Невиса (с 2017).
  (Майкл Брэнтли; р. 1961) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сиэтл Маринерс».
  (род. 1958) — игрок в американский футбол и спортивный комментатор, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Тампа-Бэй Бакканирс».
 Брэнтли, Сьюзан (род. 1958) — американский геолог и геохимик.
  (1851—1922) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Монтана (1899—1922).
  (1860—1934) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Джорджия (1897—1913).
 Брэнтли, Эдвард (1893—1979) — американский политик, мэр Сент-Питерсберга (штат Флорида; 1959—1961)